|-
| 35301 - || 1996 XE || 1 decembrie 1996 ||  || T. Urata
|-
| 35302 - ||  || 7 decembrie 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35303 - ||  || 1 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35304 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35305 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35306 - ||  || 5 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35307 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35308 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35309 ||  || 24 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 35310 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35311 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 35312 - ||  || 4 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 35313 Hangtianyuan ||  || 2 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 35314 - ||  || 2 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35315 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35316 Monella ||  || 11 ianuarie 1997 ||  || , 
|-
| 35317 ||  || 14 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 35318 ||  || 25 ianuarie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 35319 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35320 - ||  || 30 ianuarie 1997 || Črni Vrh || 
|-
| 35321 - ||  || 1 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35322 - ||  || 6 februarie 1997 || Chichibu || 
|-
| 35323 - ||  || 13 februarie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 35324 Orlandi ||  || 7 martie 1997 ||  || 
|-
| 35325 Claudiaguarnieri ||  || 7 martie 1997 || Bologna || Osservatorio San Vittore
|-
| 35326 Lucastrabla ||  || 7 martie 1997 || Bologna || Osservatorio San Vittore
|-
| 35327 - ||  || 3 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35328 - ||  || 4 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35329 - ||  || 4 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35330 - ||  || 4 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35331 - ||  || 12 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35332 - ||  || 8 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35333 - ||  || 10 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35334 Yarkovsky ||  || 31 martie 1997 ||  || , 
|-
| 35335 - ||  || 30 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35336 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35337 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35338 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35339 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35340 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35341 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35342 - ||  || 7 aprilie 1997 || Goodricke-Pigott || 
|-
| 35343 - ||  || 3 aprilie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 35344 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35345 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35346 - || 1997 JX || 1 mai 1997 ||  || 
|-
| 35347 Tallinn ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35348 - ||  || 8 mai 1997 ||  || 
|-
| 35349 - ||  || 7 iunie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35350 Lespaul ||  || 8 iunie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35351 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35352 Texas ||  || 7 august 1997 ||  || 
|-
| 35353 - ||  || 8 septembrie 1997 || Ondřejov || 
|-
| 35354 - ||  || 22 septembrie 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 35355 - ||  || 23 septembrie 1997 || Ondřejov || 
|-
| 35356 Vondrák ||  || 25 septembrie 1997 || Ondřejov || P. Pravec, 
|-
| 35357 Haraldlesch ||  || 28 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 35358 Lorifini ||  || 27 septembrie 1997 ||  || , 
|-
| 35359 ||  || 26 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 35360 ||  || 7 octombrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 35361 ||  || 11 octombrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 35362 ||  || 7 octombrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 35363 - ||  || 6 octombrie 1997 || La Silla || 
|-
| 35364 Donaldpray || 1997 UT || 21 octombrie 1997 || Ondřejov || 
|-
| 35365 Cooney || 1997 UU || 21 octombrie 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 35366 Kaifeng ||  || 18 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 35367 - ||  || 28 octombrie 1997 || Ondřejov || 
|-
| 35368 - ||  || 28 octombrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 35369 - ||  || 29 octombrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 35370 Daisakyu ||  || 29 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 35371 - ||  || 25 octombrie 1997 ||  || , 
|-
| 35372 ||  || 28 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 35373 - ||  || 25 octombrie 1997 || La Silla || 
|-
| 35374 - || 1997 VK || 1 noiembrie 1997 || Prescott || 
|-
| 35375 ||  || 1 noiembrie 1997 || Kushiro || , 
|-
| 35376 - ||  || 8 noiembrie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35377 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 35378 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35379 - ||  || 25 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35380 - ||  || 30 noiembrie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35381 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35382 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35383 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35384 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35385 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35386 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35387 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 35388 - ||  || 25 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35389 - || 1997 XO || 3 decembrie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35390 - || 1997 XW || 3 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 35391 - ||  || 3 decembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 35392 - ||  || 6 decembrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 35393 ||  || 2 decembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 35394 - ||  || 7 decembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 35395 - ||  || 4 decembrie 1997 || Gekko || , T. Urata
|-
| 35396 ||  || 6 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35397 - || 1997 YJ || 18 decembrie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35398 - || 1997 YR || 20 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 35399 ||  || 20 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 35400 - ||  || 21 decembrie 1997 || Chichibu || 
|-